Het WTA-toernooi van Monterrey (officieel de Whirlpool Monterrey Open) van 2012 is gespeeld van 20 tot en met 26 februari 2012. Het tennistoernooi vond plaats in het Mexicaanse Monterrey en was aan haar vierde editie toe. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond in de open lucht.

Enkelspel – Titelhoudster Anastasia Pavljoetsjenkova kwam haar titel niet verdedigen doordat ze ervoor had gekozen deel te nemen aan het gelijktijdig plaatsvindende toernooi van Dubai. Het eerste reekshoofd Roberta Vinci werd in de tweede ronde uitgeschakeld. De ongeplaatste achttienjarige Tímea Babos uit Hongarije versloeg de nummers twee en drie van de plaatsingslijst en verzekerde zich daarmee, voor de eerste keer in haar tennisloopbaan, van een plaats in een WTA-finale. Daar versloeg ze de eveneens ongeplaatste Roemeense Alexandra Cadanțu in twee sets. Babos wist hiermee voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Dubbelspel – Titelhoudsters Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová hadden zich voor deze editie van het toernooi niet ingeschreven. Het als eerste geplaatste Italiaanse duo Sara Errani / Roberta Vinci wist zonder setverlies de finale te bereiken. Daar ontmoetten ze het als tweede geplaatste koppel Kimiko Date-Krumm en Zhang Shuai die op weg naar de finale in ieder van hun wedstrijden een match-tiebreak hadden moeten spelen. De finale werd door de Italiaansen in twee sets gewonnen. Het was hun zesde gezamenlijke titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Monterrey 2012
Monterrey